Guihua bezeichnet:

 Guihua (Chuanshan) (桂花镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chuanshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guihua (Dayao) (桂花镇), Großgemeinde im Kreis Dayao in der chinesischen Provinz Yunnan
 Guihua (Pengzhou) (桂花镇), Großgemeinde der Stadt Pengzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guihua (Xian’an) (桂花镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xian’an in der chinesischen Provinz Hubei
 Guihua (Gulin) (桂花乡), Gemeinde im Kreis Gulin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guihua (Jinsha) (桂花乡), Gemeinde im Kreis Jinsha in der chinesischen Provinz Guizhou
 Guihua (Leibo) (桂花乡), Gemeinde im Kreis Leibo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guihua (Shunqing) (桂花乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shunqing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Guihua (Xunyang) (桂花乡), Gemeinde im Kreis Xunyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Guihua (Hetang) (桂花街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hetang in der chinesischen Provinz Hunan
 Guihua (Huaibin) (桂花街道), Straßenviertel im Kreis Huaibin in der chinesischen Provinz Henan